Makoto Satō (1934–2012) est un acteur japonais ;
 Makoto Satō (1943-) est metteur en scène et dramaturge japonais ;
 Makoto Satō (1963-) est un mangaka japonais.